Stewartstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stewartstown (New Hampshire)
 Stewartstown (Pennsylvania)
 Stewartstown (West Virginia)
 Stewartstown Hollow (New Hampshire)

in Nordirland:
 Stewartstown (County Tyrone)